Division I i ishockey 1969/1970 var den 26:e säsongen med Division I som högsta serie inom ishockeyn i Sverige. Serien bestod av sexton lag indelade i två grupper. Till denna säsong hade man återgått till att spela grupperna som dubbelserier, d.v.s. alla lag mötte varandra två gånger. De fyra lag som placerade sig högst i respektive grupp gick vidare till mästerskapsserien som återigen spelades som en dubbelserie. För de kvarvarande lagen återinfördes kvalificeringsserien i två grupper, norra och södra. De två sämst placerade lagen i respektive kvalificeringsgrupp flyttades ner till Division II.

Norrgruppsvinnaren Brynäs IF blev svenska mästare efter seger i svenska mästerskapsserien. Segern kom redan i näst sista omgången. Silverplatsen gick till Västra Frölunda IF.

Division I Norra

Division I Södra

Kvalificeringsserien

Norra

Södra

Svenska mästerskapsserien

Svenska mästarna

Se även
 Division II i ishockey 1969/1970
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1970

Källor

1969/1970
Ishockeysäsongen 1969/1970
Sport i Sverige 1969
Sport i Sverige 1970